Schmidhofer ist der Name von

Hans Schmidhofer (1912–1945), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Herbert Schmidhofer (* 1974), österreichischer Haubenkoch

Nicole Schmidhofer (* 1989), österreichische Skirennläuferin
Nikolaus Schmidhofer (1794–1828), Bandenführer in Deutsch-Westungarn

Siehe auch:
Schmidt-Hofer
Schmidhof